Села:
 Білецьке — Хмельницька область, Летичівський район
 Білецьке — Хмельницька область, Полонський район

Див. також 

 Білицьке